Pfarrkirche Ried steht für

Deutschland
 St. Peter und Paul (Ried)

Österreich
 Pfarrkirche Ried im Innkreis
 Christuskirche (Ried im Innkreis)
 Pfarrkirche Ried im Oberinntal
 Pfarrkirche Ried im Traunkreis
 Pfarrkirche Ried in der Riedmark